Anything Once – film del 1917 diretto da Joseph De Grasse
Anything Once – film del 1925 diretto da Justin H. McCloskey, James McHenry
Anything Once – cortometraggio del 1927 diretto da F. Richard Jones, Hal Yates
Anything Once – film del 1969 diretto da Graham Place